Высшая лига ЛМТ 2010 () — 36-й сезон Высшей лиги Латвии по футболу, а также 5-й сезон под названием «Высшая лига ЛМТ» ().

Участники

Изменения 
По итогам сезона 2009 года Высшую лигу покинули следующие клубы:
 «Даугава» (Рига) — 8-е место, 14 очков. Поражение в переходных матчах, выступал в Высшей лиге всего 1 сезон (в 2009 году).
 «Динабург» (Даугавпилс) — дисквалификация. Выступал в Высшей лиге 15 сезонов подряд (с 1995 года).

По итогам чемпионата Первой лиги 2009 года в Высшую лигу вышли следующие клубы:
 «Елгава» (Елгава) — 1-е место, 62 очка. Для него сезон станет дебютным в Высшей лиге.
 «Яуниба» (Рига) — 2-е место, 60 очков. Победа в переходных матчах, для него сезон станет дебютным в Высшей лиге.
 «Даугава» (Даугавпилс) — замена футбольного клуба «Динабург».

Информация

Тренерские изменения

Турнирная таблица 

1 «Вентспилс» квалифицировался, как обладатель Кубка Латвии.2 «Транзит» отказался играть переходные матчи с клубом «Юрмала» и покинул Высшую лигу.

Результаты матчей

Первый и второй круг 

Обновлён на 19.07.2010  Источник: 1-й круг , 2-й круг

Третий круг

Статистика

Лучшие бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Судьи

Таблица посещаемости команд 
Данные приведены на 13-й тур

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+8):
 17/10/2010 «Металлург» — «Яуниба» 8:0
 Самая крупная победа гостей (+9):
 12/06/2010 «Яуниба» — «Олимп/РФШ» 0:9
 Наибольшее число голов в одном матче (9):
 12/06/2010 «Яуниба» — «Олимп/РФШ» 0:9

Лучшие игроки (по месяцам)

Лучшие игроки

Судьи 
 Лучшими главными судьями были признаны: Андрей Сипайло (Даугавпилс), Вадим Директоренко (Рига), Андрис Трейманис (Кулдига).
 Лучшими ассистентами были признаны: Харалдс Гудерманис (Царникава), Янис Пукиянс, Денис Грабейс (оба — Рига), Арнис Лемкин (Тукумс), Вячеслав Кохан (Даугавпилс).

См. также 
 Кубок Латвии по футболу 2010/2011
 Первая лига Латвии по футболу 2010
 Вторая лига Латвии по футболу 2010

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица сезона на сайте LFF 
 Статистика сезона на RSSSF 

2010
Футбол в Латвии в 2010 году